Georg Hermes kan syfta på:

* Georg Hermes (1775–1831), tysk teolog och filosof
 Georg Hermes (född 1958), tysk rättslärd